Metus är ett släkte av lavar. Metus ingår i familjen Cladoniaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metus